Eleanor peut notamment désigner : 
 Eleanor est un prénom féminin anglais
Eleanor, ville américaine de Virginie-Occidentale ;
 Eleanor Summerfield (1921-2103), actrice anglaise ;
Tempête Eleanor
Homonymie